Il Dobovec è una squadra slovena di calcio a 5, fondata nel 1978 con sede a Rogatec.

Palmarès 
Campionato sloveno: 3
2014-15, 2017-18, 2018-19
Coppa della Slovenia: 3
2017-18, 2018-19, 2019-20
Supercoppa della Slovenia: 2
2015, 2018

Collegamenti esterni 
Sito ufficiale

Dobovec